

Carriera

Club 
Dal 1960 al 1963, ha suonato per Naútico a Recife. L'anno successivo, ha iniziato a suonare per Palmeiras. Nel 1967, si trasferì a Fluminense e per quattro anni suonò per club come Auto Esporte-PB e Treze. Nel 1971 si trasferì a Coritiba e l'anno successivo concluse la sua carriera con União Barbarense.

Internazionale 
Con il Brasile, è stato legato per capocannoniere della Taça das Nações. Ha giocato in altre 7 partite con la squadra e ha segnato altri 3 goles.

Palmarès

Internazionale 

 Taça das Nações

Secondo classificato: 1964

Club 

Nautico: 1960

Palmeiras: 1966

Palmeiras: 1965

Palmeiras: 1967

Palmeiras: 1967

Collegamenti esterni 
 

Calciatori della Nazionale brasiliana